Die Irish League 1997/98 war die 97. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1997 und endete am 25. April 1998. Cliftonville FC wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde auf zehn Vereine aufgestockt. Aufgestiegen waren Ballymena United und Omagh Town FC. Die Mannschaften spielten an insgesamt 36 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1997/98
Fußballsaison 1997/98